Janževski vrh ali Janževski Vrh se lahko nanaša na:
 Janževski Vrh, naselje v občini Podvelka na Pohorju;
 Zgornji Janževski Vrh, naselje v Občini Ribnica na Pohorju;
 Janževski vrh, 915 m visok hrib, del hribovja Pohorje.